Camellia — алгоритм симметричного блочного шифрования (размер блока 128 бит, ключ 128, 192, 256 бит), один из финалистов европейского конкурса NESSIE (наряду с AES и Shacal-2), разработка японских компаний Nippon Telegraph and Telephone Corporation и Mitsubishi Electric Corporation (представлен 10 марта 2000 г.). Сертифицирован японской организацией CRYPTREC как рекомендованный для промышленного и государственного использования алгоритм.

Camellia является дальнейшим развитием алгоритма шифрования E2, одного из алгоритмов, представленных на конкурсе AES и с использованием элементов алгоритма MISTY1.

Структура алгоритма основана на классической цепи Фейстеля с предварительным и финальным забеливанием. Цикловая функция использует нелинейное преобразование (S-блоки), блок линейного рассеивания каждые 16 циклов (побайтовая операция XOR) и байтовую перестановку.

В зависимости от длины ключа имеет 18 циклов (128 разрядный ключ), либо 24 цикла (192 и 256 разрядный ключ).

Поддержка алгоритма Camellia введена в 2008 году в браузере Mozilla Firefox 3, однако отключена в 2014 году в Mozilla Firefox 33. Алгоритм патентован, однако распространяется под рядом свободных лицензий, в частности, является частью проекта OpenSSL.

Описание

Генерация вспомогательных ключей 

1. Ключ (К) разбивается на 2 128-битные части KL и KR.

2. Вычисляем 128-битные числа KA и KB (см. схему). Переменные D1 и D2 64-битные.

   D1 = (KL ^ KR) >> 64;
   D2 = (KL ^ KR) & MASK64;
   D2 = D2 ^ F(D1, C1);
   D1 = D1 ^ F(D2, C2);
   D1 = D1 ^ (KL >> 64);
   D2 = D2 ^ (KL & MASK64);
   D2 = D2 ^ F(D1, C3);
   D1 = D1 ^ F(D2, C4);
   KA = (D1 << 64) | D2;
   D1 = (KA ^ KR) >> 64;
   D2 = (KA ^ KR) & MASK64;
   D2 = D2 ^ F(D1, C5);
   D1 = D1 ^ F(D2, C6);
   KB = (D1 << 64) | D2;

3. Вычисляем вспомогательные 64-битные ключи kw1, ..., kw4, k1, ..., k24, ke1, ..., ke6 в зависимости от размера ключа:

Шифрование 
Шифрование происходит по схеме Фейстеля с 18 этапами для 128-битного ключа и 24 этапами для 192- и 256-битных ключей. Каждые 6 этапов применяются функции FL и FLINV.

Вспомогательные функции F, FL, FLINV 
F-, FL- и FLINV-функции на вход получают 2 64-битных параметра - данные F_IN и ключ KE. 
Функция F использует 16 8-битных переменных t1, ..., t8, y1, ..., y8 и 1 64-битную переменную. На выходе функции 64-битное число.
Функции FL и FLINV используют 4 32-битные переменные x1,x2,k1,k2. На выходе функции 64-битное число. Функция FLINV - обратная к FL

S - блоки 
Значение функции SBOX1 определяется из следующей таблицы:

Для примера: SBOX1(0x7a)=232. 
SBOX2, SBOX3 и SBOX4 определяются из SBOX1 следующим образом:

       SBOX2[x] = SBOX1[x] <<< 1;
       SBOX3[x] = SBOX1[x] <<< 7;
       SBOX4[x] = SBOX1[x <<< 1];

Расшифрование 
Алгоритм расшифрования идентичен шифрованию, с тем лишь различием, что вспомогательные ключи меняются местами по следующей схеме, в зависимости от длины исходного ключа:

Пример шифрования 
Ключ: 0123456789abcdeffedcba9876543210

Шифруемое сообщение: 0123456789abcdeffedcba9876543210

Зашифрованное сообщение: 67673138549669730857065648eabe43

Криптостойкость 
По словам авторов алгоритма:

Мы доказали, что успех дифференциального и линейного  криптоанализов практически невозможен против полного цикла Camellia с 18 этапами. Более того, Camellia был разработан для того, чтобы противостоять более сложным криптографическим атакам, таким как дифференциальные атаки высоких порядков, интерполяционные атаки, атаки "на связанных ключах", укороченные дифференциальные атаки и другие

Применение 
Поддержка Camellia была добавлена в финальной версии Mozilla Firefox 3 в 2008 году. Позднее в том же году команда разработчиков FreeBSD объявила, что поддержка данного шифрования также была включена в FreeBSD 6.4-RELEASE. В сентябре 2009 года GNU Privacy Guard добавили поддержку Camellia в версии 1.4.10.
Кроме того, многие популярные библиотеки безопасности, такие как Crypto++, GnuTLS, PolarSSL и OpenSSL также включают в себя поддержку Camellia.

Сравнение с аналогами

Разработчики 

 Kazumaro Aoki
 Tetsuya Ichikawa
 Masayuki Kanda
 Mitsuru Matsui
 Shiho Moriai
 Junko Nakajima
 Toshio Tokita
 Nippon Telegraph and Telephone Corporation
 Mitsubishi Electric Corporation

См. также 
 Сеть Фейстеля
 Сложение по модулю 2

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Camellia 
 RFC 3713 Описание алгоритма Camellia 
 RFC 3657 Использование алгоритма Camellia в CMS
 RFC 4312 Использование алгоритма Camellia в IPsec
 Пример программной реализации 
 Сравнение скорости шифрования различных алгоритмов 

Сеть Фейстеля